Porte est un nom commun et un nom propre.
Il désigne d'abord une ouverture dans un mur ou une paroi, puis par extension un objet que l'on peut ouvrir ou fermer pour rentrer ou sortir d'une pièce. On l'appelle également un huis, bien que ce mot tombe aujourd'hui en désuétude.

Nom commun 

 En architecture et urbanisme :
 une porte est une ouverture assurant le passage pour entrer dans l'édifice ou pour circuler dans ses pièces, passage pouvant être fermé par un élément de menuiserie ;
 une porte de ville est une ouverture dans les remparts ou la muraille d'une ville (voir aussi avant-porte). Ce peut aussi être un monument bâti à l'entrée de la cité ou aux abords du centre-ville pour marquer un fait historique ou un personnage considéré comme glorieux ;
 une porte par extension, en géographie urbaine, une zone d'entrée d'une grande voie de circulation routière (avec échangeur d'autoroute) pénétrant dans la périphérie d'une ville importante (voir notamment Portes de Paris et :Catégorie:Porte de Paris).
 En géographie, porte (porte de ...) désigne une ville située sur un circuit commercial maritime ou terrestre aux fonctions essentielles dans les échanges entre régions, entre pays.
 En histoire, la Sublime Porte est le nom de l'Empire ottoman dans le milieu diplomatique.
 En mathématiques, la fonction porte est nulle partout, sauf entre -1 et 1, où elle vaut 1.
 En électronique, une porte logique est un élément appliquant une fonction logique de l'algèbre de Boole.
 En informatique, une porte dérobée est une fonctionnalité inconnue de l'utilisateur légitime, qui donne un accès secret au logiciel.
 En anatomie, un système porte désigne une partie d'un système circulatoire sanguin qui relie deux réseaux capillaires de même type
 la veine porte amène le sang de l'appareil digestif vers le foie.
 En équipement militaire, une porte belge est un élément de Barrières Cointet

Patronyme 
 Danielle Porte (1946-), latiniste et historienne française
 Didier Porte (1958-), journaliste, chroniqueur et humoriste français
 Fiona Porte (1989-), traileuse française
 Gérard Porte (1950-), médecin-chef du Tour de France cycliste
 Gilles Porte (1965-), réalisateur, scénariste, directeur de la photographie et photographe français
 Jacques Porte (1910-1991), compositeur, musicologue et musicothérapeute français
 John C. Porte (1883-1919), pionnier britannique de l’hydraviation
 Mireille Suzanne Francette Porte, dite Orlan (1947-), artiste plasticienne française
 Nathalie Porte (1973-), femme politique française, députée du Calvados
 Pierre Porte (1944-), musicien français
 Richie Porte (1985-), coureur cycliste australien
 Robert Porte (1923-1966), acteur français
 Valentin Porte (1990-), handballeur français

Toponyme 
 Porte, commune italienne de la province de Turin
 Porte est le nom de nombreux lieux-dits, par exemple dans , Porte du Diable
 Porte-de-Benauge, commune française de la Gironde
 Porte-des-Bonnevaux, commune française de l'Isère
 Porte-Joie, ancienne commune française de l'Eure
 Porte des Pierres Dorées, commune française du Rhône
 Porte-de-Seine, commune française de l'Eure
 Porte-de-Savoie, commune française de la Savoie
 Porté-Puymorens, commune française des Pyrénées-Orientales 
 Porte-du-Quercy, commune française du Lot
 Porte du Ried, commune française du Haut-Rhin

Autres 
 Porte est un personnage de Neverwhere, série télévisée britannique et roman.
 Théorème de la porte
 Porte-clefs
 Porte-à-faux
 Porte-à-flot, type de remorque

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme